Линке́й () — древнегреческое мужское имя. Латинизированный вариант Ли́нцей ().

Известные носители:
 Персонажи древнегреческой мифологии.
 Линкей (сын Египта) — муж данаиды Гипермнестры.
 Линкей (сын Афарея) — участник Калидонской охоты, кормчий «Арго».
 Линкей Самосский — древнегреческий писатель.

Мужские имена
Имена греческого происхождения
Герои древнегреческих мифов
Страницы значений:Тёзки